Kyrkans Ungdom kan avse:
Kyrkans Ungdom (Finland)
Kyrkans Ungdom (Sverige)